I. Sándor görög király (1917–1920)
 I. Sándor imereti király (?–1389)
 I. Sándor grúz király (1412–1443)
 I. Sándor jugoszláv király (1929–1934)
 I. Sándor havasalföldi fejedelem, I. (Aldea) Alexandru (1431–1436)
 I. Sándor moldvai fejedelem, Alexandru cel Bun (?–1432)
 I. Sándor orosz cár (1801-1825)
 I. Sándor örmény király, Alexandrosz Héliosz (Kr. e. 34 – Kr. e. 30)
 I. Sándor skót király (kb. 1078–1124)
 I. Sándor szerb király (1889–1903)
 I. Sándor pápa (106–115)
 I. Sándor tveri herceg (1301–1339)